Мена́ндр () — имя:
 Менандр — древнегреческий драматург.
 Менандр — македонский военачальник, сатрап Лидии с 331 по 323 год до н. э.
 Менандр — самарянин, гностик I века, последователь Симона Волхва.
 Менандр — греческий ритор второй половины III столетия н. э., из Лаодикеи.
 Менандр I — индо-греческий царь с 165 до 130 года до н. э.
 Менандр II — индо-греческий царь, правивший в 90—85 годах до н. э.
 Менандр Протектор — византийский дипломат и историк VI века.
 Менандр (Сазонтьев) — епископ Русской православной церкви, епископ Балтский, викарий Полтавской епархии.

См. также